Ivan Ivanovič Ivanov je ime več osebnosti.

 Ivan Ivanovič Ivanov (1862 - 1939), ruski matematik.
 Ivan Ivanovič Ivanov (1897 - 1968), sovjetski vojskovodja in heroj Sovjetske zveze.
 Ivan Ivanovič Ivanov (1909 - 1941), sovjetski častnik, vojaški pilot in heroj Sovjetske zveze.
 Ivan Ivanov, bolgarski igralec